Blenio (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Ticino.
Blenio (district), het district waarin deze gemeente ligt.